Ази́мов (, , ) — тюркская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Азимов, Айзек (Азимов, Исаак Юдович; 1920—1992) — американский писатель-фантаст.
 Азимов, Абдусамат (1929—1975) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Азимов, Александр Узакович (род. 1961) — советский футболист.
 Азимов, Анвар Сарварович (род. 1950) — российский дипломат.
 Азимов, Араз Беюкага оглы (род. 1962) — заместитель министра иностранных дел Азербайджана.
 Азимов, Вахаб (1897—?) — узбекский советский театральный деятель, актёр и режиссёр.
 Азимов, Джанет (1926—2019) — американский писатель-фантаст.
 Азимов, Иргаш — звеньевой виноградарского совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Азимов, Камил (1928 — не ранее 1989) — агроном, Герой Социалистического Труда.
 Азимов, Камол (1927 — ?) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Азимов, Муротжон Бердиалиевич (род. 1976) — узбекский юрист и государственный деятель.
 Азимов, Пигам Азимович (1915—1994) — советский и туркменский советский учёный-языковед, председатель ВС Туркменской ССР.
 Азимов, Рахим Азизбоевич (род. 1964) — российский государственный и политический деятель.
 Азимов, Рузи Азимович (1925—2006) — Герой Советского Союза.
 Азимов, Рустам Содикович (род. 1958) — министр финансов Узбекистана (2005—2016).
 Азимов, Садык Азимович (1914—1988) — советский физик.
 Азимов, Салим — бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда.
 Азимов, Сарвар Алимджанович (1923—1994) — советский, узбекский писатель, государственный деятель и дипломат.
 Азимов, Саткин — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Азимов, Сергей Жумабаевич (род. 1954) — советский и казахстанский кинорежиссёр.
 Азимов, Хамид Алимджанович (известен как Хамид Алимджан; 1909—1944) — узбекский поэт, драматург, литературный критик, представитель узбекской поэтической классики XX столетия.
 Азимов, Хамит Мухаметович (1895—1942) —  актёр Татарского академического театра и Татарского республиканского передвижного театра.
 Азимов, Чингизхан Нуфатович (1931—2002) — советский и украинский учёный-правовед.
 Азимов, Яхьё Нуридинович (род. 1947) — таджикский государственный деятель.



Другое 
 (5020) Азимов — астероид главного пояса.

Примечания